Rescher ist der Familienname folgender Personen:

 Gayne Rescher (1924–2008), US-amerikanischer Kameramann
 Franz Rescher (1891–1935) ehemaliger christlich-sozialer Bürgermeister (1934–1935) von Brückl in Kärnten
 Nicholas Rescher (* 1928), US-amerikanischer Philosoph
 Oskar Rescher (1883–1972), deutscher Arabist und Turkologe
 Wilhelm Rescher (1911–1983), deutscher Politiker (KPD/SED); von 1958 bis 1961 Oberbürgermeister von Potsdam